Messor muticus — вид муравьёв-жнецов рода Messor (триба Pheidolini, подсемейство Мирмицины). Ранее рассматривался в качестве синонима вида Messor structor, известного под русским именем Степной муравей-жнец, или европейский муравей-жнец, который под названием  включён в Красную книгу Республики Татарстан. Учитывая сложную таксономическую историю, вопрос отнесения русского названия к конкретному латинскому (Messor muticus или Messor clivorum) остаётся дискуссионным и требует новой ревизии фауны России.

Распространение 
В ревизованном таксономическом объёме (с 2018) встречается в таких странах Евразии как Армения, Казахстан, Киргизия, Румыния, Россия, Украина.

Описание 
Основная окраска красновато-коричневая. Размеры рабочих и полиморфных солдат варьируют от 3 до 9 мм. Размер самок и самцов около 1 см. По окраске сходен Messor ponticus, обычно темнее чем Messor ibericus, Messor mcarthuri и Messor structor. Отличается от M. ibericus, M. mcarthuri и M. ponticus основанием скапуса усика с округлой лопастью, длинным первым члеником жгутика усика, грубой скульптурой мезоплеврона, от M. ponticus отличается обильным опушением на боках головы. Поверхность 1-го тергита брюшка менее бугристая, чем у M. ibericus и M. mcarthuri, сходна с M. structor и M. ponticus.

Таксономия 
Имеет сложную таксономическую историю. Вид был впервые описан в 1849 году под названием , в дальнейшем включался в состав родов Aphaenogaster и Stenamma, был подвидом у , синонимом под  или .
Ранее под названием Messor «structor» (Latreille, 1798) понимался целый комплекс видов, который
в 2018 году в ходе молекулярно-генетических исследований ДНК и симбионтов Wolbachia был разделён на 5 отдельных видов:  (Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Венгрия, Румыния, Словения),  (Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Италия, Румыния, Словения, Испания, Швейцария),  (Армения, Казахстан, Киргизия, Румыния, Россия, Украина), и два новых для науки вида,  (Болгария, Румыния, Турция, Украина) и  (Греция, Турция).

В 2018 году один из прежних синонимов, таксон  был восстановлен в самостоятельном видовом статусе (Steiner et al., 2018) и, предположительно, все северные популяции Messor muticus в России (Поволжье) принадлежат к этому криптическому виду M. clivorum, морфологически не отличимому. В той же работе таксон Messor tataricus, судя по ареалу и по данным 2018 года может быть или Messor ponticus или Messor muticus. Оригинальное описание M. tataricus фрагментарно, а типы утеряны, поэтому предложено рассматривать M. tataricus в статусе nomen dubium (название сомнительное или неопределённое).

См. также 
 Messor barbarus
 Арало-каспийский муравей-жнец
 Красногрудый муравей-жнец

Примечания

Литература 
 Арнольди К. В. 1977. Обзор муравьёв-жнецов рода Messor (Hymenoptera, Formicidae) фауны СССР. // Зоологический журнал. — 56 (11), с. 1637—1648.
 Cagniant, H. & X. Espadaler. 1998: Le genre Messor au Maroc (Hymenoptera: Formicidae). // Annales de la Société Entomologique de France (n.s.) — 33: 419—434.

Ссылки 
 Catalogue of Life : Messor structor (Latreille, 1798)
 Fauna Europaea : Messor structor
 Animal Diversity Web : Messor structor

Муравьи-жнецы
Животные, описанные в 1849 году
Насекомые Евразии